Каралашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Каралашвили, Гиорги — Чрезвычайный и Полномочным Послом Грузии в Туркмении.
 Каралашвили, Кохта Георгиевич (1898—1947) — грузинский актёр.
 Каралашвили, Парнаоз — грузинский военный и политический деятель.

См. также 
 князья Каралашвили (Караловы, Кораловы)